Calçada bezeichnet:

 Calçada Portuguesa
 Miquel Calçada